Валерий Черка́шин:
 Черкашин, Валерий Иванович — советский и российский футбольный тренер.
 Черкашин, Валерий Николаевич (род. 1974) — глава Администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.
 Черкашин, Валерий Тихонович (род. 1948) — советский и украинский художник и фотограф, перфомансист.